Телефонный терроризм — заведомо ложное сообщение о готовящемся террористическом акте или преступлении посредством телефонного вызова. Имеет много общего с ложным вызовом сил быстрого реагирования. Как правило, под термином телефонный терроризм понимается заведомо ложное сообщение о наличии взрывного устройства в общественном месте.

Иногда телефонными террористами ошибочно называют телефонных хулиганов.
  
Сообщение обычно происходит с таксофона по причине бесплатности и конспирации. Телефонный террорист преследует различные цели: отвлечение спецслужб от реальных заданий, срыв работы предприятий или организаций, а в отдельных случаях — просто из хулиганских побуждений. Существовали случаи, когда в милицию звонили школьники для срыва контрольной работы (май 2004 года, Москва, школа № 80. Стоит отметить, что это произошло за несколько месяцев до реального захвата школы в Беслане) или неудачливые актеры портили премьеру. Достаточно часто преступник пользуется средствами для изменения голоса, от жестяной банки и платка до специальных программ и устройств. Применяются подставные SIM-карты для сотовых телефонов, либо после вызова телефон просто уничтожается. Так же заведомо ложное сообщение может быть сделано и другим путём, например, с помощью смс, обычного письма, электронной почты, IP-телефонии.

Опасность 
 Отвлечение спецслужб от реальных заданий. Очень часто это сопровождается значительными тратами на поддержание работоспособности специальных устройств для разминирования, затратами на топливо для спец транспорта.
 Срыв работы важного предприятия, например, аэропорта, ж/д вокзала или электростанции, что так же приводит к значительным убыткам в виде упущенной прибыли.
 Если дезинформация происходит в общественном месте с большим скоплением людей, то спровоцированная паника может привести к человеческим жертвам.
 Так называемый эффект «Сказки про лживого пастушка», то есть привыкшие к сотням ложных вызовов спецслужбы могут не отреагировать должным образом на очередной вызов, являющийся истинным, равно как и гражданские лица по этой же причине могут отказаться эвакуироваться.

Примечания

Преступления
Телефонная связь